Alex McGregor (1993-), actrice sud-africaine
Alex McGregor (né en 1896), footballeur écossais (Dumbarton, Celtic)
Alex McGregor (né en 1950), footballeur écossais (Ayr United, Shrewsbury Town, Aldershot)
Alex McGregor (né en 1987), footballeur cookien
Alex McGregor (1908-1997), joueur australien de football australien